Frimpong ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Frimpong (* 1992), ghanaischer Fußballspieler
 Eva Haule-Frimpong, zeitweise der Name von Eva Haule (* 1954), deutsche Terroristin
 Jeremie Frimpong (* 2000), niederländischer Fußballspieler
 Joe Tex Frimpong (* 1982), ghanaischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Frempong